Certej (< *čьrtežь) poate fi:

 Râul Certej, curs de apă, afluent al râului Mureș;
 Certej, sat în raionul Ujhorod, regiunea Transcarpatia, Ucraina;
 Exploatarea auriferă de la Certej;
 Dezastrul de la Certej, din 1971;

Certeju 
 Comuna Certeju de Sus (Felsőcsertés, Felső-Csertés), comună în județul Hunedoara, România;
 Certeju de Sus (Felsőcsertés), sat în județul Hunedoara, reședința comunei Certeju de Sus;
 Certeju de Jos (Alsócsertés (Alsó-Csertés), Tschertesen), sat în județul Hunedoara.

Vezi și 
 Certege(a) (Csertés), un sat în partea de nord-vest a județului Alba
 Biserica de lemn din Certege
 Certeze

Note 

Toponime românești